Quintus Fabius Ambustus ist der Name folgender Personen:

*Quintus Fabius Ambustus (Konsulartribun), römischer Politiker, Konsulartribun 390 v. Chr.
Quintus Fabius Ambustus (Diktator), römischer Diktator, Magister equitum 344 v. Chr.